Georges Le Bail peut désigner :
 Georges Le Bail (1857-1937), homme politique français, père de Georges Le Bail-Maignan et d'Albert Le Bail.
 Georges Le Bail-Maignan (1886-1918), homme politique français, fils de Georges Le Bail.

Voir aussi 
 Georges Le Baill (1939-2006), homme politique français.